Alexander Wood peut désigner :
  (1772–1844) canadien ;
 Alexander Wood (1817-1884), un médecin britannique ;
 Alexander Wood (1907-1987), un joueur américain et écossais de football.